est une expression anglaise signifiant « Joyeux Anniversaire ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 Happy Birthday : Souhaitez ne jamais être invité (), film d'horreur canadien de J. Lee Thompson sorti en 1981 ;
  (), film russe de  sorti en 1998 ;
 , film américain de Yen Tan sorti en 2002 ;
 Happy Birthday, court métrage danois sorti en 2013 ;
 Happy Birthday, film américain de Susan Walter sorti en .

Télévision 

 , titre original dUne vie trop parfaite,  épisode de la  saison de Les Experts : Miami ().

 Théâtre 

 , pièce de théâtre d'Anita Loos produite du  à  à .

 Musique 

 Album 

 , mixtape de Tinie Tempah sorti le  ;

 Happy Birthday!, album de  sorti le  ;

 , album d'Altered Images sorti en  ;
 , album d'Eddy Mitchell sorti en  ;
 , album de Pete Townshend sorti en  ;
 , album de Sharon, Lois and Bram sorti en .

 Chanson 

 , chanson d'Altered Images présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de The Birthday Party présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de The Click Five présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de NEWS présente sur l'album  sorti le  ;
 Happy Birthday''', chanson de Stevie Wonder présente sur l'album Hotter than July'' sorti le .

Voir aussi